Ragen steht für:

 eine frühere Siedlung bei der Stadt Bruneck im Südtirol, siehe Bruneck #Mittelalter

Personen:
 James Matthew Ragen (1880–1946), US-amerikanischer Mobster
 Naomi Ragen (* 1949), US-amerikanisch-israelische Autorin und politische Aktivistin